Трент Йоуні (,  29 вересня 1965, Гадсон Бей Саскачеван) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 45-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс»,  «Калгарі Флеймс» та  «Сент-Луїс Блюз».

Тренерська робота 
2005 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Анагайм Дакс», «Чикаго Блекгокс» та «Сан-Хосе Шаркс».

Нагороди та досягнення 
Срібний призер чемпіонату світу — 1991.

Статистика

Статистика гравця

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Тренери «Анагайм Дакс»
Тренери «Чикаго Блекгокс»
Тренери «Сан-Хосе Шаркс»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Гравці збірної Канади з хокею‎
Спортсмени з Іллінойсу